No confundir con Reventós, apellido similar.

El nombre de Raventós puede aludir a:

 Familia Raventós propietaria de las bodegas Codorniu , Raimat y el operador privado postal Unipost
 Daniel Raventós (1958) economista español y profesor en la universidad de Barcelona 
 Manuel Raventós (1862-1930) político y empresario español
 Salvador Raventós (1864-1927) político y abogado español
 Jordi Raventós (1996) Emprendedor, experto en marketing y propietario del vino blanco Crowd Wine Penedès.